Гавришовка — название населённых пунктов.

Украина 
 Винницкая область
 Гавришовка — село,  Барский район
 Гавришовка — село,  Винницкий район
 Гавришовка — село,  Литинский район
 Днепропетровская область
 Гавришовка — село,  Магдалиновский район